ou Modrich ou Modrovich est un nom de famille d'origine croate notamment porté par :

  (1855-?), écrivain croate ;
 Luka Modrić (né en 1985), footballeur international croate ;
 Paul L. Modrich (né en 1946), biochimiste américain ;
 Sanja Modrić, journaliste et animatrice de télévision slovène ;
  (né en 1979), joueur et entraîneur slovène de basket-ball ;

Toponymes 

 , jardin botanique croate ;
 , lac croate ;
 , ville slovène ;
 , ville slovène.

Voir aussi 

 Modritch
 Modřice
 
 Modriach

Patronyme croate